Уи́тмен () — английская фамилия.

Известные носители:
 Уитмен, Малькольм (1877—1932) — бывший американский теннисист.
 Уитмен, Маргарет (род. 1956) — американский предприниматель, кандидат в губернаторы Калифорнии на выборах 2010 года.
 Уитмен, Марина фон Нейман (род. 1935) — американский экономист и бизнесмен.
 Уитмен, Нарцисса (1808—1847) — американская женщина-миссионер.
 Уитмен, Уолт (1819—1892) — американский поэт и публицист.
 Уитмен, Чарльз (1941—1966) — «Техасский снайпер», американский массовый убийца.

См. также